

Geografia 
 Sarma – fiume della regione di Irkutsk Oblast in Russia che sfocia nel lago Bajkal.
 Sarma – nome del vento occidentale del lago Bajkal nella regione di Irkutsk Oblast in Russia e prende il nome dall'omonimo fiume.
 Sarma – settima cavità naturale più profonda (1543 metri) d'Europa e si trova tra la Georgia e l'Abcasia, nel Caucaso dell'ovest.

Religione 
 Sarma – nel Buddhismo tibetano, le tre nuove scuole principali (Kagyu, Sakya, Kadam/Geluk).
 Sarma – nella religione ittita, il corrispettivo di Telipinu, identificato col corrispettivo Dioniso della mitologia Greca

Altro 
 Sarma – storica catena di negozi belga attiva dal 1928 al 2004.
 Sarma – piatto tipico balcanico costituito da carne e cavolo avvolto in foglie di vite.